Henneberg (Thüringen), een gemeente in de Duitse deelstaat Thüringen
vorstelijk graafschap Henneberg, een voormalig staat van het Heilige Roomse Rijk, later verdeeld in:
Henneberg-Schleusingen
Henneberg-Schmalkalden
Henneberg-Römhild
Heneberky (Duits: Henneberg), een plaats in Tsjechië

Personen
Herman I van Henneberg, gehuwd met Margaretha van Holland
Margaretha van Henneberg, dochter van graaf Floris IV
Catharina van Henneberg, moeder van Willem II van Meißen